Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–4, 5–7, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Greer Stevens (semifinali)

 Kathy Jordan (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Virginia Wade (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1980